De Rally van Zweden 2010, formeel 58th Rally Sweden, was de 58e editie van de Rally van Zweden en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2010. Het was de 467e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Karlstad.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Zwe
Rally van Zweden